Бишкінь (притока Деркулу) — річка в Україні.
 Бишкінь (притока Сули) — річка в Україні.
 Бишкінь — село, Сумська область, Лебединський район.